pločnik

Naselja u BiH:
 Pločnik (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Pločnik (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik

Naselja u Srbiji:
 Pločnik (Ćićevac, Srbija), naselje u općini Ćićevac
 Pločnik (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje